Bis ans Ende der Welt steht für:

 Bis ans Ende der Welt (1976), 12-teilige Abenteuerserie 
 Bis ans Ende der Welt (1991), Film von Wim Wenders
 Bis ans Ende der Welt (2002), Fernsehfilm von Dieter Kehler
 Bis ans Ende der Welt (2005), Fernsehfilm von Dirk Sager 
 Bis ans Ende der Welt (Album), Album der Band Santiano (2012)
 Bis ans Ende der Welt (Lied), Single von Purple Schulz (1992)

Siehe auch:
 Höllenjagd bis ans Ende der Welt, Film von Brian G. Hutton (1983)
 Master & Commander – Bis ans Ende der Welt, Film von Peter Weir (2003)
 Ich trag dich bis ans Ende der Welt, Film von Christine Kabisch (2009)
 Im Tal der wilden Rosen: Bis ans Ende der Welt, deutsches romantisches Filmdrama von Dieter Kehler (2006)
 Ohne Geld bis ans Ende der Welt, Reisebericht von Michael Wigge (2010)